Франче́ско Пао́ло Казаво́ла (; род. 12 января 1931 года, Таранто, Италия) — итальянский юрист и государственный деятель, профессор права.

Биография 
Является специалистом в области римского права. Преподавал в Университете Бари (с 1960 года), затем в Неаполитанском университете имени Фридриха II в Неаполе, где занимал должность декана юридического факультета с 1983 по 1986 годы.

В 1986 году Парламентом Италии назначен судьёй Конституционного суда Италии. С 1992 по 1995 годы возглавлял конституционный суд. В 1993 по 1994 годы являлся членом Арбитражной комиссии по бывшей Югославии.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Francesco Paolo Casavola

Юристы Италии
Родившиеся в 1931 году
Родившиеся 12 января
Родившиеся в Таранто
Преподаватели вузов Италии
Кавалеры Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Члены Конституционного суда Италии
Специалисты по римскому праву